L'Abergement (Zwitserland), een gemeente in Vaud

L'Abergement-Clémenciat, Ain
L'Abergement-de-Cuisery, Saône-et-Loire 
L'Abergement-de-Varey, Ain
L'Abergement-Sainte-Colombe, Saône-et-Loire 

Le Grand-Abergement, Ain
Le Petit-Abergement, Ain
ook:
gemeenten met de naam Abergement (doorverwijspagina)